MFG steht für:

 Marinefliegergeschwader, siehe Marineflieger #Seit 1990
 Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Agentur des Landes Baden-Württemberg
 MFG–Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte, impfkritische österreichische Kleinpartei
 Meteosat First Generation, siehe Meteosat #Meteosat (erste Generation) – Technik und Daten
 Multifunktionsgehäuse, ein Kabelverzweiger in der Fernmelde- und Nachrichtentechnik
 Muzaffarabad Airport (IATA-Code), Flughafen von Muzaffarabad, teilautonomes Gebiet Azad Kashmir, Pakistan

MfG steht für:
 Ministerium für Gesundheitswesen der DDR
 Ministerium für Glück und Wohlbefinden, studentisches Projekt an der Hochschule Mannheim
 Mit freundlichen Grüßen, eine Grußformel, siehe Grußformel (Korrespondenz) #Abkürzungen
 MfG – Mit freundlichen Grüßen, Lied der Gruppe Die Fantastischen Vier (1999)

mfg steht für:
 Mixifore (ISO-639-3-Code), Mande-Sprache in Guinea

Abkürzung